Hotel Spichrz II w Toruniu – trzygwiazdkowy hotel w Toruniu.

Lokalizacja 
Hotel znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, na rogu ulic: Mostowej i Podmurnej, w sąsiedztwie Bramy Mostowej, a vis a vis istniejącego już Hotelu Spichrz.

Charakterystyka 
Hotel mieści się w dwupiętrowej klasycystycznej kamienicy z XVIII wieku oraz w czteropiętrowym, barokowym spichrzu z początku XVII wieku, przebudowanym w 1871 i 1888 roku.

Gruntowna modernizacja obydwu obiektów odbyła się w latach 2015 – 2019, kiedy to odnowiono ich fasady oraz wyeksponowano zabytkowe elementy znajdujące się w ich wnętrzach. Oficjalne otwarcie hotelu miało miejsce latem 2019 roku. Obiekt, podobnie jak starszy sąsiedni Hotel Spichrz, ma standard trzygwiazdkowy.

W 2008 roku kamienicę i spichrz wpisano do rejestru zabytków. Figurują one również w gminnej ewidencji zabytków (nr 491 i 493).

Galeria

Zobacz też 
 Hotele w Toruniu
 Spichrze w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu
Zabytkowe kamienice w Toruniu